Trajan Decjusz – cesarz rzymski w latach 249-251
 Herenniusz Decjusz (? - 251) – starszy syn cesarza Decjusza
 Decjusze – ród rzymski, do którego należeli:
 Publiusz Decjusz Mus (ojciec) – polityk rzymski z IV w. p.n.e.
 Publiusz Decjusz Mus (syn) – polityk rzymski z IV w. p.n.e.
 Publiusz Decjusz Mus III – polityk rzymski z III w. p.n.e.
 Publiusz Decjusz – polityk rzymski z II w. p.n.e.
 Decjusz Jubellius – oficer rzymski z III w. p.n.e.
 Decjusz Magius – mieszkaniec Kapui z III w. p.n.e.
 Decjusz (egzarcha) – pierwszy egzarcha Rawenny (584–585)
 Filippo Decio (Decius) (1454–1535) – włoski prawnik
 Decjusz (brązownik) – prawdopodobnie brązownik rzymski z I w. p.n.e.
Justus Ludwik Decjusz (ok. 1485-1545) – Alzatczyk, humanista, sekretarz królewski Zygmunta I
 Deciusz – polski herb szlachecki